Термин Бона може да се односи на:

 Бона, женско име
 Бона (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Бона (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Бона (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Бона (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом